Roemeens voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Roemeens voetbalelftal onder 18 (vrouwen)